Йотапа (, Iotapa, Iotape, Iotapi) може да се отнася за:

 Йотапа, царица на неизвестно царство в Азия по времето на Птолемеиската принцеса Клеопатра Селена I (135-69 пр.н.е.)
 Йотапа (43 пр.н.е.-?), принцеса от Мидия Атропатена, дъщеря на Артавасд I (Мидия), 33 пр.н.е. сгодена за Александър Хелиос, син на Марк Антоний и Клеопатра VII; съпруга на Митридат III (Комагена), има син Антиох III (Комагена)
 Йотапа, съпруга на Антиох III (Комагена), има син Антиох IV (Комагена)
 Юлия Йотапа I (пр. 17-ок. 52), дъщеря на Антиох III (Комагена) и Йотапа, съпруга на брат си Антиох IV (Комагена)
 Юлия Йотапа II (45-72), дъщеря на Антиох IV (Комагена), царица на Кетис (в Киликия), от 58 г. съпруга на крал Гай Юлий Александър
 Йотапа, дъщеря на Митридат III (Комагена) и Йотапа, съпруга на Сампсигерам II от Емеса
 Йотапа, дъщеря на цар Сампсигерам II от Емеса, съпруга на Аристобул Младши († сл. 44 г.) и има дъщеря Йотапа, която е родена глухоняма.
 Юлия Йотапа, дъщеря на Гай Юлий Александър и царица Йотапа от Кетис; съпруга на Гай Юлий Квадрат Бас